Theodor Weidner ist der Name folgender Personen:

* Theodor Weidner (Schauspieler) (1814–1840), deutscher Schauspieler
 Theodor Weidner (Geistlicher) (1881–1945), deutscher Geistlicher und Dechant